Recon peut désigner  dans différents domaines :

Armée et espionnage 
 Recon pour reconnaissance, désigne dans les services de renseignement, l'ensemble des opérations menées pour retirer des informations secrètes au sujet du camp ennemi ;
 Reconnaissance militaire ;
 Reconnaissance aérienne.

Musique 
Recon, un groupe de musique de metalcore du straight-edge formé à Glens Falls dans l'État de New-York en 2003.

Jeu vidéo 
 Recon, un jeu de rôle sorti en 1986 ;
 Tom Clancy's Ghost Recon, une série de jeux vidéo.

Cinéma 
 Recon, un film de 1996.